Civiles puede referirse a:

 los ciudadanos;
 el nombre común de la planta Orchis mascula; o
 los miembros de la Guardia Civil.